Osor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Osor (ort), Katalonien, Província de Girona, 
 Osor (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar